Tolbachik, grafia anglosassone per Tolbačik, vulcano della penisola di Kamčatka
212998 Tolbachik, asteroide della fascia principale